La liste des stations du tramway de Bordeaux, en France, comprend 130 stations en exploitation quotidienne, réparties sur 4 lignes (au , à l'ouverture totale de la Ligne D). Une station additionnelle, Quinconces Fleuve, est située sur le raccordement des voies des lignes B, C et D, et n'est ouverte qu'en en cas de nécessité de service.

Ligne A

Ligne B

Ligne C

Ligne D

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Tramway de Bordeaux
 Ligne A du tramway de Bordeaux
 Ligne B du tramway de Bordeaux
 Ligne C du tramway de Bordeaux
 Ligne D du tramway de Bordeaux
 Kéolis

Bordeaux
Stations du tramway
Stations